Lepiej umrzeć (Better Off Dead) – amerykański film z 1985 w reżyserii Savage’a Steve’a Hollanda
 Lepiej umrzeć (Better Off Dead) – powieść z serii Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa i Andrew Childa

Zobacz też 
 Better Off Dead